Вильнёв-де-Бер:

 Вильнёв-де-Бер — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. 
 Вильнёв-де-Бер — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.